Ел Кукуручо има више значења:

 Ел Кукуручо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кукуручо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику